CRA peut faire référence à :
 Centre Ressources Autisme ;
 Centre de rétention administrative, dans le jargon judiciaire français ;
 Commission de recours amiable, en sécurité sociale française ;
  ;
 Congrégation des chanoines réguliers de Saint-Maurice d'Agaune ;
 chambre régionale d'agriculture ;
 Comité régional aéronautique ;
 Compte-rendu d'activité ;
 Centre de Renseignement Air.

À l'étranger, cela peut faire référence à :

 Community Reinvestment Act, loi de financement communautaire ;
 Commission suisse de recours en matière d'asile ;
 Chabab Rif Al Hoceima, club de football marocain ;
 Canada Revenue Agency (en français, Agence du revenu du Canada).
Credit Rating Agency (en français, Agence de notation)

Crâ est un dieu et une classe du jeu de rôle Dofus.

Code IATA des aéroports